Elma o ELMA puede referirse a:

 Elma Saiz Delgado, política, abogada y profesora universitaria española.
 Elma (álbum), segundo álbum de Yorushika lanzado en 2019.
 Elma (Iowa), ciudad en el condado de Howard, Iowa, Estados Unidos.
 Elma (Nueva York), pueblo en el condado de Erie, Nueva York, Estados Unidos.
 Elma (Washington), ciudad  en el condado de Grays Harbor, Washington, Estados Unidos.
 Municipio de Elma (Dakota del Norte), municipio en el condado de Richland, Dakota del Norte, Estados Unidos.
 Elma Center, lugar designado por el censo en el condado de Erie, Nueva York, Estados Unidos.
 ELMA (naviera), acrónimo de Empresa Líneas Marítimas Argentinas, desaparecida empresa naviera estatal de Argentina.